La Skjern Bank Arena est un hall omnisports situé à Ringkøbing-Skjern, dans la région du Jutland central, où évolue le club de handball du Skjern Håndbold, club évoluant en Håndboldligaen.

Événement

Notes et références 

Salle de handball au Danemark
Stade portant le nom d'une entreprise
Jutland central